Полный список крупных банков США с активами больше $300 млн размещён на сайте Федеральной резервной системы (ФРС) США. Например, на февраль 2020 года было 1836 таких банков, их общий размер активов составлял $16,91 трлн (из них $15,33 трлн приходилось на США). Выделяется «большая четвёрка» банков с активами свыше триллиона долларов, в сумме на них приходится $7,357 трлн активов (43,5 % от активов всех банков США). По доле зарубежных активов лидирует Citigroup (41 %), также он лидирует по количеству зарубежных отделений (170). Также значительна доля зарубежных активов у The Bank of New York Mellon (37 %), State Street Corporation (35 %), Northern Trust (33 %), American Express (33 %), JPMorgan Chase (23 %), у остальных этот показатель не превышает 10 %.

Хотя из пяти крупнейших в мире банков по размеру активов только один из США (остальные из КНР во главе с ICBC), США остаются важнейшим финансовым центром. 
Из 29 глобально системно значимых банков 8 базируются в США: 
JPMorgan Chase является единственным банком в мире, входящим в 4-ю группу по резервам капитала (2,5 %), 
в 3-ю группу (2 %) входит Citigroup, 
во вторую группу (1,5 %) — 
Bank of America, 
Wells Fargo и 
Goldman Sachs, 
в первую группу (1 %) — 
The Bank of New York Mellon, 
State Street Corporation и 
Morgan Stanley.

В США действует Федеральная Система Страхования вкладов (FDIC), в которую на 31 марта 2009 года входило 7037 коммерческих банков.

См. также: Экономика США#Финансовая система

Список крупных банков США 

Примечание. Данные за 2019 год, рыночная капитализация на февраль 2020 года.

Филиалы или обособленные подразделения банков США в России

Примечания

Ссылки 
 150 ведущих американских банков

США
Банк